Гран-прі Європи 2006 року — п'ятий етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 5 по 7 травня 2006 року на трасі Нюрбургринг у Нюрбурзі (Німеччина).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Міхаель Шумахер — 1:32.099

Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 30 (1-16, 24-37), Міхаель Шумахер — 22 (17-18, 38-41, 45-60), Кімі Ряйкконен — 8 (19-23, 42-44).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Європи
Травень 2006